Puentedura kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Puentedura (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 
 Puentedura (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 

Robotskapade Spanienförgreningar